Questa voce riporta il catalogo dei dischi pubblicati da Fonit Cetra.

Informazioni generali 

La datazione si basa sull'etichetta del disco, sul vinile, sulla copertina; qualora nessuno di questi elementi abbia una datazione, ci si basa sulla numerazione del catalogo e sui dati inerenti alle pubblicazioni dei dischi in Italia di Musica e dischi; se esistenti, è riportato oltre all'anno il mese e il giorno (quest'ultimo dato si trova, a volte, stampato sul vinile).

Per molti anni la Fonit Cetra ha pubblicato i dischi con l'etichetta o Fonit o Cetra: la numerazione del catalogo, però, era sequenziale per quel che riguarda i 33 giri (con il prefisso LPX per entrambe le etichette), ma diversa per quel che riguarda i 45 giri, dove il prefisso SPF era usato per la Fonit e SP per quelli Cetra; quando i dischi avranno l'etichetta comune (cioè con i due nomi stampati), la numerazione segue la serie SP, e per questo motivo abbiamo separato i 45 giri della Fonit dagli altri.

78 giri Fonit

78 giri serie AC

78 giri serie DC

16 giri Fonit

16 giri Cetra

33 giri Fonit - Serie LP 25 cm 
Questa catalogazione prosegue la numerazione della Fonit antecedente alla fusione con la Cetra; le incisioni precedenti si trovano alla voce Fonit

33 giri Fonit - Serie LP 30 cm

33 giri Cetra serie LPA 
Questa catalogazione prosegue la numerazione della Cetra antecedente alla fusione con la Fonit.

33 giri Cetra serie LPB

33 giri Cetra serie LPC 
Serie di musica classica.

33 giri serie LPE (25 cm)

33 giri serie LPF

33 giri serie LPX

33 giri serie LPP 
Sotto questa catalogazione, dedicata per buona parte (ma con diverse eccezioni) alle musiche tradizionali e ai repertori dialettali in genere, nel corso degli anni Settanta furono stampati fra l'altro i titoli della collana "Folk", diretta da Giancarlo Governi.

33 giri serie LPS

33 giri serie LFI 
Sotto questa catalogazione furono pubblicati gli album della collana "Folk Internazionale", diretta da Giancarlo Governi

33 giri serie LPQ

33 giri serie LPZ

33 giri PABLO - serie PBD 8000 
Serie di LP singoli della etichetta PABLO per registrazioni dal vivo.

33 giri PABLO - serie PBL 6000 - PBX 
Serie di LP singoli della etichetta PABLO per registrazioni in studio.

33 giri "Blues è bello" serie HBS 
Serie di LP singoli (LP doppi ove segnato) "Blues è bello". Serie HBS per gli LP - Serie HBM per le Musicassette (dove c'e').

33 giri "Jazz è bello" BOX 4000 
Serie di cofanetti di 4 LP

33 giri "Jazz è bello" - serie HB o HBS 
Serie di LP doppi "Jazz è bello". Serie HB o HBS per gli LP doppi e serie HBM per la musicassetta (dove c'e'). HBT per gli LP tripli. Seguono comunque una numerazione unica.

33 giri Music Parade - serie LEL / LEC 
LP singoli che seguono un unico progressivo pur avendo : serie LEC per la Musica Classica, serie LEL per il resto

33 giri Fonit Cetra Special 3000 FC - serie SFC

33 giri Jazz Series 4000 FC - serie jaz

33 giri Double Music Cetra (LP doppi) - serie DPU

33 giri Jazz - serie IJC

45 giri (dopo l'unificazione con la Fonit) serie SP 
Questa catalogazione prosegue la numerazione della Cetra antecedente alla fusione con la Fonit; i dischi precedenti si trovano alla voce Cetra (casa discografica).

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964 
<div style="font-size:90%; border:0px; padding:0px; text-align:center">
{| class="wikitable" style="width:100%;margin:auto;clear:both;"
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Numero di catalogo
! Anno
! Interprete
! Titoli
|-
| SP 1209
| 1964
| Elsa Landi
| Fiumi d'inchiostro/Caminito
|-
| SP 1213
| 23 novembre 1963
| Tonina Torrielli
| Piangi amore piangi/Come Wally
|-
| SP 1215
| 1964
| Elio Cipri
| Mafa'... Mafalda/Vai via da me
|-
| SP 1217
| 1964
| Livia
| [['A rossa do cuartiere/Ammore fernuto]]
|-
| SP 1218
| 1964
| Livia
| Napule jazz/Mala cumpagnia
|-
| SP 1220
| 1964
| Milva
| L'ultimo tram/Sfere impazzite
|-
| SP 1221
| 1964
| Marina Moran
| Sole, pizza e amore/Che tipo sei
|-
| SP 1222
| 1964
| Claudio Villa
| Passo su passo/Dimmelo due volte
|-
| SP 1223
| 1964
| Claudio Villa
| Ogni volta/Ieri ho incontrato mia madre
|-
| SP 1224
| 1964
| Claudio Villa
| Stornelli a dispetto 1/Stornelli a dispetto 2
|-
| SP 1225
| 1964
| Claudio Villa
| Stornelli a dispetto 3/Stornelli a dispetto 4
|-
| SP 1226
| 1964
| Claudio Villa
| Verrà l'amore/Un sorriso... due parole
|-
| SP 1228	
| 1964
| Milva
| Balocchi e profumi/Spazzacamino
|-
| SP 1229
| 1964
| Milva
| Miniera/Lucciole vagabonde
|-
| SP 1230
| 1964
| Milva
| Aria di festa/Quando le rose rosse
|-
| SP 1231
| 1964
| Milva
| Quando parto per il mare/Vai con lui
|-
| SP 1232
| 1964
| Tonina Torrielli
| La nostra canzone/Noi
|-
| SP 1233
| 1964
| Elio Cipri
| Spara Morales/È stato un equivoco
|-
| SP 1234
| 1964
| Milva
| Vai con lui/Concerto a Granada
|-
| SP 1236
| 1964
| Claudio Villa
| Le mele sul pero/Mi manchi tu
|-
| SP 1237
| 1964
| Claudio Villa
| Sciummo/'O ciucciariello
|-
| SP 1238
| 1964
| Claudio Villa e Julia Jandolo
| Stornelli pizzicosi 1/Stornelli pizzicosi 2
|-
|SP 1239 
| 1964
| Jimmy Caravano
| Sapore di Whisky 1/ E' Tempo di Sognare 2 
|-
| SP 1240
| 1964
| Giagrup Singh
| Dimmi che mi ami/Vestita di rosa/Senza guardarmi (disco tris)
|-
| SP 1243
| 1964
| Eugenio Costa
| Se tu sei libero/Come cantare
|-
| SP 1244
| 1964
| Eugenio Costa
| Martino/Un povero aspetta
|-
| SP 1245
| 1964
| Eugenio Costa
| Dolce, dolcemente/Resta con me
|-
| SP 1247
| 1964
| Milva
| Tango delle capinere/Finestra chiusa
|-
| SP 1248
| 1964
| Milva
| Creola/Ladra
|-
| SP 1249
| 1964
| Claudio Villa
| Anema e core/Me sò 'mbriacato 'e sole
|-
| SP 1250
| 1964
| Claudio Villa
| Core napuletano/Mandulinata a sera
|-
| SP 1251
| 1964
| Lino Toffolo
| Ie ie polenta con le schie
|-
| SP 1253
| 1964
| Claudio Villa
| Cerco/Sulamente 'a mia
|-
| SP 1254
| 1964
| Milva
| Re di cuori/Le rose rosse
|-
| SP 1255
| 1964
| Milva
| Gastone/Scettico blues
|-
| SP 1256
| 1964
| Claudio Villa
| Tu non mi lascerai/Forse mai più
|-
| SP 1257
| 1964
| Claudio Villa
| Maria la O/Un'ora sola ti vorrei
|-
| SP 1258
| 1964
| Claudio Villa
| Forse mai più/Silenzioso slow
|-
| SP 1259
| 1964
| Pina Arbato
| Se fossi principessa/Un inverno sbagliato
|-
| SP 1260
| 13 novembre 1964
| Giagrup Singh
| Blue Velvet/L'amore all'indiana
|-
| SP 1261
| 30 settembre 1964
| Tonina Torrielli
| Canti nuovi/Torna al paesello
|-
| SP 1262
| 1964
| Claudio Villa
| Ti voglio tanto bene/Ma l'amore no
|-
| SP 1263
| 1964
| Claudio Villa
| Li stornelli der sor Mariano 1/Li stornelli der sor Mariano 2
|-
| SP 1264
| 1964
| Claudio Villa
| Li stornelli der sor Mariano 3/Li stornelli der sor Mariano 4
|-
| SP 1265
| 1964
| Claudio Villa
| Tu sì 'na cosa grande/La mamma
|-
|}
</div>

 1965 

 1966 

 1967 

 1968 

 1969 

 1970-1979 

 1980-1992 

 45 giri Cetra serie SPA 

 45 giri Cetra serie SPB 
Serie di musica per bambini.

 45 giri Cetra serie SPD 

 45 giri Fonit Cetra serie SPM 

 45 giri Cetra serie SPS 

 45 giri Fonit serie SPU 

 45 giri Fonit (dopo l'unificazione con la Cetra) serie SP e SPF 
Questa catalogazione prosegue la numerazione della Fonit antecedente alla fusione con la Cetra.

 45 giri Cetra serie JB (per Juke-Box) 
Catalogazione esclusiva per dischi promozionali (non in vendita), destinati esclusivamente al circuito dei juke-box. Questi speciali 45 giri non contenevano brani inediti e, spesso, recavano un brano di due diversi artisti per lato. La loro tiratura di stampa fu quantitativamente inferiore a quella dei normali dischi in catalogo; pertanto, oggi, sono esemplari molto ricercati dai collezionisti.

 EP (extended play) Fonit 

 EP (extended play) Cetra 

 EP (extended play) Fonit Serie LP 

 CD Nuova Fonit Cetra 

 Note 

 Bibliografia 
 Autori Vari (a cura di Gino Castaldo), Dizionario della canzone italiana, edizioni Curcio, 1990; alla voce Fonit Cetra, di Mario De Luigi, pagg. 695-696
 I dati concernenti le emissioni discografiche della casa sono stati tratti dai supporti fonografici emessi e conservati (come tutti quelli pubblicati in Italia) alla Discoteca di Stato a Roma.
 Vari numeri delle riviste Musica e dischi (annate dal 1959 in poi), Il Musichiere (annate 1959-1960), TV Sorrisi e Canzoni (annate dal 1959 in poi), Ciao 2001, Qui giovani, Big, Music, e molte altre riviste di argomento musicale.
 Mario De Luigi, L'industria discografica in Italia, edizioni Lato Side, Roma, 1982
 Mario De Luigi, Storia dell'industria fonografica in Italia'', edizioni Musica e Dischi, Milano, 2008

Collegamenti esterni 
 Discografia dell'etichetta su Discogs
 Discografia di Claudio Villa
 Discografia di Milva

Fonit-Cetra